Ротарі в Україні

Станом на березень 2023 у Дистрикті 2232: 1421 Ротарієць, 71 Ротарі Клуб, 11 Сателітних Клубів, 133 Почесних Ротарійців, 328 Ротарактівців, 26 Ротаракт Клубів, 9 Інтеракт Клубів.

Історія 
Перші клуби в українських містах були створені в Ужгороді (тоді — Чехословаччина) у 1929 році, в Чернівцях (тоді — Румунія) у 1931 році та у Львові (тоді — Польща) у 1935 році. 

В Україні перший повоєнний Ротарі-клуб отримав статут у Києві у 1992 році, одночасно була відновлена діяльність клубів у Львові (1992) та Ужгороді (1994). Станом на березень 2023 року в Україні існують 67 Ротарі-клубів: у Вінниці (2), Дніпрі (3 клуби), Запоріжжі (2), Івано-Франківську (2 клуби), Києві (11 клубів), Кобеляках, Кропивницькому, Львові (9 клубів), Миколаєві, Миргороді, Одесі (3 клуби), Полтаві, Рахові, Рівному, Слов'янську, Трускавці, Ужгороді (2 клуби), Харкові (9 клубів), Херсоні, Черкасах (3 клуби), Чернівцях тощо. Крім того, в Україні діє «Ротарі е-Клуб Україна», засідання якого відбуваються онлайн. 

Ротарі-клуби України входять до дистрикту 2232 Ротарі Інтернешнл спільно з Ротарі-клубами Білорусі (тимчасово заблоковано). 

Дистрикти Ротарі Інтернешнл об'єднуються в Реґіони Ротарі Інтернешнл. Україна у складі дистрикту 2232 входить до зони 21А, що охоплює країни Центральної Європи (Австрія, Білорусь, Боснія-Герцеґовина, Колишня Югославська Республіка Македонія, Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Словенія, Україна, Хорватія, Чехія) та Ізраїль, що об'єднані в 9 дистриктах.

Ротарі клуби в Україні 
В Україні, як і в більшості країн, Ротарі-клуби засновуються у обласних центрах або великих містах. Зокрема, станом на січень 2019 в Україні діють:

 РК Алушта
 РК Вінниця
 РК Вінниця-Поступ
 РК Дніпропетровськ, http://www.rotary.dp.ua/ 
 РК Дніпропетровськ-Апріорі, https://web.archive.org/web/20161028184759/http://rotary-apriori.com/
 РК Дніпропетровськ-Дніпро-регіон, 
 РК Донецьк Адванс
 Ротарі е-Клуб України, http://rotaryeclubukraine.org/ 
 РК Запоріжжя
 РК Запоріжжя-Хортиця
 РК Івано-Франківськ, https://www.facebook.com/RotaryIF, http://rotary-if.dif-info.com/ 
 РК Івано-Франківськ-Станіславів
 РК Харків-Сіті, https://www.facebook.com/Kharkiv.rotary.club/ 
 РК Харків Малтінешнл, https://www.facebook.com/RotaryKharkivMultinational
 РК Харків, https://www.facebook.com/Ротари-клуб-Харьков-Rotary-Club-Kharkov-845880545449447/
 РК Харків-Мрія, https://www.facebook.com/rc.kharkov.mriya/
 РК Харків-Надія, https://www.facebook.com/groups/Rotari.club.Kharkov.Nadiia/
 РК Херсон, 
 РК Київ, https://www.facebook.com/RotaryClubKyiv , https://web.archive.org/web/20160801051958/http://www.rotary.kiev.ua/
 РК Київ-Бальзак, https://www.facebook.com/pages/Rotary-Club-Kyiv-Balzac/
 РК Київ-Малтінешнл, https://www.facebook.com/RotaryKyivMultinational
 РК Київ-Сіті, https://www.facebook.com/RotaryKyivCity/ 
 РК Київ-Софія, https://www.facebook.com/rckyivsophia
 РК Київ-Столиця (раніше РК Київ-Печерськ), https://www.facebook.com/Rotary.Kyiv.Capital/ 
 РК Київ-Центр
 РК Кіровоград, http://www.rotary.kr.ua 
 РК Кобеляки, https://www.facebook.com/rotaryclubKobelyaky/
 РК Львів, http://www.rotary.lviv.ua 
 РК Львів-Центр, https://www.facebook.com/RotaryClubLvivCentre
 РК Львів Інтернешнл, http://www.rc-lvivint.com/ 
 РК Львів-Княжий, https://www.facebook.com/RotaryLvivKnyazhyi/ 
 РК Львів-Леополіс, http://www.rc-leopolis.lviv.ua/ 
 РК Львів-Ратуша, https://web.archive.org/web/20181024121358/http://www.rc-ratusha.lviv.ua/
 РК Львів-Замок, https://www.facebook.com/Rotary-club-Lviv-Zamok-1205103319574617/
 РК Миргород,
 РК Миколаїв, http://rotary.mk.ua/ 
 РК Одеса, http://www.rotary.odessa.ua/ 
 РК Одеса - Рішельє, https://web.archive.org/web/20161014021255/http://rotary-richelie.odessa.ua/, 
 РК Одеса-Сі-Енерджі
 РК Полтава, https://www.facebook.com/rotaryclubpoltava/ 
 РК Рахів-Центр Європи, https://www.facebook.com/rotaryrakhiv
 РК Рівне, https://www.facebook.com/groups/rotaryclubrivne/
 РК Симферополь, 
 РК Слов'янськ, https://www.facebook.com/groups/790867260962719/
 РК Суми
 РК Трускавець, https://web.archive.org/web/20180115103119/http://rotary.in-truskavets.com/
 РК Ужгород, https://web.archive.org/web/20130323004311/http://main.rotary.biz.ua/?page_id=6
 РК Ужгород-Скала, https://www.facebook.com/pages/Ротарі-клуб-Ужгород-Скала/
 РК Черкаси, https://facebook.com/RotaryClubCherkasy/
 РК Черкаси-Центр, http://rotary.ck.ua 
 РК Чернівці, https://www.facebook.com/RotaryChernivtsi/
 РК Ялта, https://web.archive.org/web/20190114064602/http://rotary-yalta.hiblogger.net/

Діє також Громадська спілка «Об'єднання Ротарі клубів України»,  https://www.facebook.com/RotaryInUkraine

Примітки

Посилання 
 https://www.rotary.org.ua 

Rotary International